NGS est un sigle ou un code, et peut signifier :
 , nom de plusieurs mouvements politiques (France et Suisse) ;
 Aéroport international de Nagasaki (Japon), selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 NextGen Series, une compétition de Football ;
 National Geographic Society ;
 Next-Generation Sequencing (« Séquençage de l'ADN de nouvelle génération »).